ABM har flere betydninger:

 Activity-based management – en strategisk beslutningsmodel for økonomistyring, baseret på ABC-kalkulation
 Agent-based model – en beregningsmodel som anvendes i computersimulation
 Airbus Military – et datterselskab i Airbus som beskæftiger sig med fly til militæret
 Alex Beaulieu-Marchand – en canadisk freestyle-skiløber
 Antiballistisk missil – et missilsystem designet til at nedskyde ballistiske missiler
 Antiballistisk Missil Traktat – en traktat indgået mellem USA og USSR under den kolde krig
 Arturo Benedetti Michelangeli – en italiensk klassisk pianist
 Bamaga Injinoo Airport – en IATA-kode for lufthavnen i Queensland, Australien

Alternativ betydning 
 ABM – Generel betegnelse for samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer.